Pfau är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ludwig Pfau (1821–1894), tysk poet och journalist
 Ruth Pfau (1929–2017), tysk nunna och läkare

Se även 
 9962 Pfau, en asteroid

Tyska efternamn